Gmina Bolesławiec může být:

 Gmina Bolesławiec (Dolnoslezské vojvodství) – gmina v Dolnoslezském vojvodství
 Gmina Bolesławiec (Lodžské vojvodství) – gmina v Lodžském vojvodství